Wash Day in Camp – film del 1898 prodotto dalla Selig Polyscope Company
 Wash Day in Camp – film del 1900 prodotto dalla Warwick Trading Company